— 10-й император Японии, правивший с 17 февраля 97 года до н. э. по 9 января 29 года до н. э..

Жизнеописание 

В настоящее время некоторые историки считают императора Судзина легендарной фигурой. Само же его посмертное почётное имя Судзин считается измышленным через много поколений после периода, когда Судзин официально жил и правил. Имя Судзин рассматривается как китайское по происхождению и несущее в себе явный отпечаток буддизма (появившегося в Японии лишь через 600—700 лет), однако не исключено, что изначально его посмертное имя Судзин читалось изначально как Такасигами а позже было китаизировано в форму «Судзин».

Японские учёные полагают, что Мимаки (Судзин) был реальным основателем династии Ямато, жившим в Японии в III или IV веках н. э. — скорее всего Мимаки (Судзин) царствовал в 324—331 годах н. э. испр. хрон., в то время как восемь первых, предшествующих Судзину императоров, считаются вставными правителями. Однако, как было выяснено, шесть из восьми правителей, предшествовавших государю Мимаки — были женаты на женщинах одного поколения (из клана Сики-но агата-нуси) и, следовательно жили в одно время. Видимо, они являлись местными владыками отдельных территорий в Центральной Японии. Впоследствии, для того чтобы удревнить династию Ямато, были записаны как правители, сменявшие друг друга на троне.

Согласно традиции, отцом Судзина был местный правитель в Центральной Японии — Кайка. Судзин был вторым сыном Кайка и наследовал трон после смерти отца в результате каких-то бурных событий, итогом которых стала эпидемия (мор), бродяжничество населения и разбой. Такая ситуация могла сложиться только в результате длительной борьбы за власть, которая получила название период «восьми правителей». Судзин (после основателя династии — государя Каму-ямато-иварэ-бико, то есть Дзимму) выступил новым объединителем Ямато, за что (как и Дзимму) получил прозвище «первоправителя новой страны».

Согласно официальной истории, изложенной в сборниках Кодзики и Нихон сёки, император Судзин строил синтоистские храмы в провинции Ямато, посылал армию против бунтующих окраинных провинций, подавлял организованные принцами заговоры против его власти. Судзин стал расширителем территории Ямато (походы полководцев «четырёх дорог»). Одним из этих военачальников был Ō-бико (др.-яп. Опо-бико), чьё имя упомянуто в эпиграфической надписи на мече из Инарияма 471 года. При Судзине установились дипломатические отношения с южнокорейскими владениями в Имна (яп. Мимана; позднее — Кая). Судзину наследовал его сын — государь Суйнин.

Родословная

Примечания

Литература 
 Воробьёв М. В. Япония в III—VII веках. — : Наука, 1980. — 344 с.
 
 Суровень Д. А. Основание государства Ямато и проблема Восточного похода Каму-ямато-иварэ-бико // Историко-юридические исследования российского и зарубежных государств. — Екатеринбург, 1998. — С. 175—198.
 Суровень Д. А. Проблема периода «восьми правителей» и развитие государства Ямато в царствование Мимаки (государя Судзина) // Известия Уральского государственного университета: гуманитарные науки. — Вып. 2. — Екатеринбург, 1999. — № 13. — С. 89—113.
 Суровень Д. А. Покорение государством Ямато области Танива в начале IV века (по материалам «Танго-фудоки») // Вестник Челябинского государственного университета. — История. — Вып. 44. — 2011. — № 9 (224). — С. 105—115.
 Суровень Д. А. Покорение земель северо-восточной Японии режимом Ямато (по материалам «Куни-но мияцуко хонки» [«Реестра наместников провинций»)] // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. — Гуманитарные науки. — 2011. — № 2 (18). — С. 3—15.
 Мещеряков А. Н., Грачёв М. В. История древней Японии. — : Гиперион, 2002.

Источники 
 Кодзики: Записи о деяниях древности. — : Шар, 1994. — Т. 2.
 Нихон сёки: Анналы Японии. — : Гиперион, 1997. — Т. 1.

 10
Мифические долгожители